732 steht für:
 732 n. Chr.
 Boeing 737-200 (IATA-Flugzeugtypencode), siehe Liste der Flugzeugtypencodes

Siehe auch: